Leptogalumna är ett släkte av kvalster. Leptogalumna ingår i familjen Galumnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Leptogalumna